Cet article liste les personnages issus du manga Air Gear.

I

Minami Itsuki 
, surnommée Babyface, Crow (corbeau) ou Corbac, plus connu sous le nom d’, doublé par Kenta Kamakari et Nobuhiko Okamoto (OAV) en japonais, est le personnage principal de Air Gear.

Ikki vit avec les quatre sœurs Noyamano (Ringo, Rika, Mikan, Ume) qu'il considère d'ailleurs comme siennes.

N

Mikan Noyamano 
, doublée par Seika Hosokawa en japonais, est la seconde fille de la famille. Très effrayante elle aussi lorsqu'elle s'énerve. Violente, simple, grossière, raffole des ramen, adore se disputer avec des plus faibles qu'elle. Son visage manque peut-être de charme. Mais son corps est très harmonieux. Quand on lui demande si elle est un peu déjantée elle répond "ça serait cool".

Rika Noyamano 
 est l'aînée de la famille, très effrayante lorsqu'elle est en colère. Elle utilise sans complexe son superbe corps dans son travail. C'est une fille remarquable qui a dû nourrir une famille de 4 personnes et un animal depuis l'âge de 12 ans. Elle est un peu la pierre angulaire de cette famille. Elle a réussi à envoyer Mikan au lycée où elle-même n'avait pas pu aller et a fait en sorte qu'elle se tienne à carreau. Elle était l'ancienne Thorn Queen et créatrice de la Sonia Road.

Ringo Noyamano 
, doublée par Mariya Ise et Haruka Tomatsu (OAV) en japonais, est la troisième fille de la famille chargée de la protection d'Ikki et secrètement amoureuse de celui-ci. Ikki et elle ont grandi ensemble, et quoi qu'il se passe, on dirait qu'elle ne pense qu'à lui. Elle n'a pas l'air d'en avoir pris conscience et encore moins son entourage… Ses lunettes lui donnent un air de fille sérieuse, mais elle est assez impulsive et peut même se montrer aussi violente que sa sœur Mikan. C'est l'héritière de la Sonia Road et donc la Crazy Apple de la Sleeping Forest. Elle est extrêmement rapide et peut sauter à plusieurs mètres de hauteur en un clin d’œil.

Ume Noyamano 
 est la cadette de la famille, c'est une adoratrice de poupées. Elle n'a vécu qu'avec ses sœur depuis sa naissance. Elle a donc été trop gâtée et tout le monde se plie devant ses caprices. Elle est fière de fabriquer des petites choses. Elle a toujours avec elle une vieille poupée et il y en a 99 autres dans son placard. C'est l'œuvre de sa vie. Elle a l'habitude de geindre quand ça va pas. Malgré son attitude, elle tient beaucoup à Ikki.

Voir aussi

Articles connexes 
 Air Gear

Air Gear
Air Gear